

Patronyme 

 Toni Leicester (1948-), actrice française d'origine anglaise, scénariste et auteur dramatique.

Toponyme 

Leicester est originellement une ville d'Angleterre. Il y a subséquemment eu :

États-Unis 
 Leicester dans le Massachusetts ;
  dans le Nebraska ;
  en Caroline du Nord
 Leicester dans le Vermont
 Leicester, ville dans l’État de New York ;
 Leicester village dans le comté de Livingston.

Royaume-Uni 
 Leicester (circonscription du Parlement européen).

Sierra Leone 
 .

Sport 
 Leicester Tigers, club de rugby
 Leicester City Football Club, club de football
 Leicester Riders, club de basket-ball
 Leicestershire County Cricket Club, club de criket

Autres 
 Le Red Leicester, un fromage
 La Leicester, une race ovine
 Codex Leicester, écrits de Léonard de Vinci
Patronyme anglais
Homonymie de localités